Фінал Кубка УЄФА 2003—2004 — фінальний матч тридцять третього розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем стала іспанська «Валенсія», що обіграла французький «Марсель» з рахунком 2-0.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 2003-04 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 2003-04 на сайті RSSSF 

2004 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 19 травня
Травень 2004